Pares – miasto w Antigui i Barbudzie

Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Pares – brytyjski historyk
 Richard Pares – brytyjski historyk

Zobacz też:
 Primus inter pares